Николай Жерве:
 Жерве, Николай Андреевич (1808—1841) — российский военный, офицер Кавалергардского полка, член «кружка шестнадцати». 
 Жерве, Николай Петрович (1871 — ?) — российский военный писатель.

Примечания